Mikulići est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Mikulići, un village situé dans la municipalité de Konavle ;
au Monténégro
Mikulići, un village situé dans la municipalité de Cetinje.